Le nom Jules Chevalier est porté par les personnes suivantes :

 Jules Chevalier (1824-1907), missionnaire du Sacré-Cœur.
 Jules Chevalier (1825-1899), lazariste.
 Jules Chevalier (1845-1922), prêtre du Diocèse de Valence, professeur au grand séminaire de Romans (1881-1908).
 Jules Chevalier (1920-2005), homme politique français.